Milow (Mecklenburg), een gemeente in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren
Milow (zanger), een Belgische zanger
Milow (album), zijn gelijknamige album uit 2009
Miłów, plaats in het Poolse district Krośnieński